Il Museo di Storia Nazionale della Bulgaria () è il più grande, ricco e importante museo della Bulgaria.

Presenta in 10 mostre permanenti e 10 collezioni permanenti la storia della Bulgaria e della terra bulgara dall'antichità ai giorni nostri. Il museo conserva circa 650.000 monumenti storici e culturali.

È anche uno dei musei storici più ricchi al mondo, con siti e manufatti UNESCO unici ed estremamente preziosi. Il museo ha anche tre filiali in Bulgaria, che sono la chiesa di Bojana, il monastero di Zemen e la Radetzky (nave).

Il museo rispecchia a pieno la storia della Bulgaria e delle terre bulgare, quale paese è il più antico d'Europa e allo stesso tempo il più ricco di manufatti d'Europa dopo l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Musei storici della Bulgaria
Musei di Sofia